Una mujer puede referirse a:

 Una mujer (película de 1975), dirigida por el argentino Juan José Stagnaro; o
 Una mujer (telenovela), de Ecuador.
Una mujer